Klinikviertel steht für ein Stadtviertel in:

 Dortmund (Stadtbezirk Innenstadt-West), siehe Klinikviertel (Dortmund)
 Leipzig, siehe Medizinisch-Naturwissenschaftliches Viertel
 Marburg, siehe Campusviertel
 München (Stadtbezirk Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt), siehe Klinikviertel (München)